Fulci ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Paolo Fulci (1931–2022), italienischer Diplomat
 Lucio Fulci (1927–1996), italienischer Filmregisseur, Produzent, Drehbuchautor und Schauspieler
 Ludovico Fulci (1850–1934), italienischer Rechtswissenschaftler und Politiker